Kneuer ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Kneuer (* 1958), US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin, siehe Cory Everson
 Heinrich Kneuer (1887–1959), deutscher Verwaltungsjurist
 Marianne Kneuer (* 1964), deutsche Politikwissenschaftlerin